Дондуко́вская — грузовая и пассажирская станция на участке Армавир—Туапсе Краснодарского отделения Северо-Кавказской железной дороги. Находится у северной окраины станицы Дондуковская в Республике Адыгея.

Сообщение по станции 
По состоянию на октябрь 2018 года по станции курсируют следующие поезда пригородного сообщения:

Дальнее сообщение по станции:
С ноября 2019 года на станции имеет остановку скоростной фирменный поезд 809/810 Ласточка с сообщением «Имеретинский курорт — Армавир — Имеретинский курорт».

Ссылки  
 Расписание поездов по станции Дондуковская
 Расписание и наличие мест на сайте ОАО «РЖД»

Примечания 

Армавир-Туапсинская железная дорога
Станции Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Адыгеи